

Patronyme 

 Juan Pedro Arnal (1735-1805), architecte espagnol ;
 Étienne Arnal (1794-1872), acteur français ;
 Émilie Arnal (1863-1935), poète et romancière française ;
 Paul Arnal (1871-1950), spéléologue français ;
 Pierre-Marc Arnal (1873-1914), homme politique français ;
 Léon Arnal (1881-1963), architecte français ;
 Jean-Marie Arnal (1892-1958), joueur français de rugby à XV ;
 Franck Arnal (1898-1985), résistant et homme politique français ;
 Séraphin Arnal (1901-1966), spéléologue français ;
 Jesús Arnal (1904-1971), prêtre et écrivain espagnol ;
 José Cabrero Arnal (1909-1982), dessinateur de bandes dessinées franco-espagnol ;
 François Arnal (1924-2012), peintre français ;
 André-Pierre Arnal (1939-), peintre français ;
 Oscar L. Arnal (1941-), historien canadien ;
 Philippe Arnal (1943-2014), réalisateur français ;
 Frank Arnal (1950-1993), militant LGBT français ;
 Didier Arnal (1961-), homme politique français ;
 Marie Arnal (1976-), footballeuse française ;
 Roxane Arnal (1995-), musicienne, chanteuse et actrice française.

Autres 
 Groupe Arnal, résistants héraultais de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme germanique
Patronyme occitan